Téma (řec. θέμα, thema od τιθέναι, tithenai, klást, pokládat), doslova „to, co leží před námi, co je (nebo má být) předmětem pozornosti“, může znamenat:

 základní myšlenka uměleckého nebo odborného projevu, předmět zájmu, námět
 téma básně
 téma úvahy
 téma rozhovoru
 téma bakalářské, magisterské, disertační, vědecké aj. práce

 téma (hudba) – melodicky a rytmicky výrazná a obsahově závažná hudební myšlenka, která tvoří základ či jádro hudební skladby
 téma (lingvistika) 
 kontextově zapojené východisko výpovědi podle aktuálního členění větného (na rozdíl od rématu, samého jádra předmětu výpovědi)
 příznak zakončující přítomný čí minulý kmen slovesa – kmenová přípona či tematický morfém
 thema – militarizovaný správní okrsek Byzantské říše
 Téma (časopis) — český týdeník

Externí odkazy